Yefferson Moreira é um jovem jogador de futebol do Uruguai nascido em Bella Unión que atua no Peñarol.

Também jogou um torneio sul-americano pela seleção sub-20 uruguaia.

Futebolistas do Uruguai
Jogadores da Seleção Uruguaia de Futebol Sub-20